Арво Сийкамяки (; ) — финский ; награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусства — медалью «Pro Finlandia» (2007).

Биография 
Родился 21 мая 1943 года в Саариярви, в Финляндии.

C 1963 года активно выставлялся и приобрёл широкую известность.

В декабре 2007 года награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia».

Творчество 
В своих работах художник использует камень, бронзу и алюминий, а в последние годы, в том числе и местные породы деревьев, таких как ольха.

Одна из наиболее заметных работ скульптора — установленная у главного входа в церковь города Котка, серия объёмных геометрических фигур под общим названием «Сила воли» (1985), выполненная в красном граните, как апофеоз стереометрии.

Примечания

Ссылки 
 Arvo Siikamäki

Награждённые медалью Pro Finlandia